Das englische Wort Almshouse  steht für deutschen Begriff Armenhaus.

Almshouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Almshouse (Cambridge, Massachusetts), ID-Nr. 82001908
 Almshouse (Stoneham, Massachusetts), ID-Nr. 84002464
 Almshouse Farm at Machipongo, Machipongo, Virginia, ID-Nr. 02000317
 The Almshouse, Richmond, Virginia, ID-Nr. 81000647

Almshouse steht für:
 Almshouse Branch, Fluss in Delaware

Siehe auch:
 Alms House